A 20 411-es számú mellékút egy rövid, öt számjegyű mellékút Pest megyében, Vác közigazgatási területén. Az M2-es autóút 36-os és 37-es kilométerszelvényei között található Vác-Dél csomópont négy átkötő ágának egyike: az M2-esről vezeti rá a Budapest felől érkező forgalmat a 2104-es útra.

Teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 290 méter.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 15.

Jegyzetek

20411
Vác közlekedése